Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Fluvià

carrer

casa

castell

collada

edifici

entitat de població

escala

església

font

granja

indret

masia

molí hidràulic

muntanya

oratori

passatge

pont

rectoria

serra

Misc 

Vall d'en Bas
Geografia de la Vall d'en Bas